Vierter Weltkrieg steht für:
 ein politisches Schlagwort für den Kampf der USA gegen islamistischen Terrorismus, siehe Krieg gegen den Terror
 ein Begriff von Jean Baudrillard für den Globalisierungsaspekt des Terrorismus und des Kampfes dagegen
 Der Vierte Weltkrieg, einen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2003